Marcel Tribowski (* 27. Mai 1962 in Berlin) ist ein deutscher Großmeister für Schachkomposition.

Schachkomposition 
Seit 1984 veröffentlichte Tribowski mehr als 250 Schachaufgaben fast aller Genres. Er bevorzugt mehrzügige Kompositionen. Etwa drei Viertel seiner Werke erhielten Turnierauszeichnungen, über 40 Prozent fanden Eingang in die FIDE-Alben. 2010 wurde ihm der Großmeistertitel verliehen.

Von 1990 bis 1998 war Tribowski Co-Redakteur für drei- und mehrzügige Schachaufgaben der Zeitschrift Die Schwalbe.

Lösung:
1. Ld6! droht 2. Kb6 [droht 3. Sc7+ Kd4 4. Sb5 matt] Sc4+ 3. bxc4+ Kxc4 4. Sg7+ Kd4 5. Sxf5 matt
1. … Lb2 2. Sc5+ Kd4 3. Sd3 [droht 4. Lc5 matt] b6 4. Sxb4 [droht 5. Sc6 matt] Se3 beliebig 5. Sc2 matt
1. … hxg6 2. Sf8+ Kd4 3. Sxg6 [droht 4. Lc5 matt] b6 4. Se7 [droht 5. Sc6 matt] Se3 beliebig 5. Sxf5 matt
In beiden Hauptvarianten vollführt der weiße Springer als Vorderstein einer Siers–Batterie spiralförmige Bewegungen um die Batterielinie g8–b3.

Lösungen:
Weiß beginnt.
1. … Sb6 2. Td8 Sd7 3. Sd2 Kd6 4. Le2 Ke5 5. f3 Sf6 6. Td3 Sg4 matt
1. … Kb7 2. Ta6 Sb6 3. Ke4 Kc6 4. Kf5 Kd5 5. Sg5 Sc8 6. Tf6 Se7 matt
Auf das Indische Problem zurückgehende gemeinsame Manöver beider Parteien führen zu Matts unter Beteiligung sämtlicher Figuren bei verschiedenfarbigen Standfeldern des schwarzen Königs (Idealmatts mit Chamäleonecho).

Leben 
Tribowski ist Architekt und hat eine Tochter.

Literatur 
 Zirkwitz, Thorsten; Tribowski, Marcel: Die Popandopulo-Batterie. in: Die Schwalbe, Heft 149, Oktober 1994, S. 543–548.

Weblinks

Einzelnachweise 

Schachkomponist
Deutscher
Geboren 1962
Mann